Ел Каличал има више значења:

 Ел Каличал (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Каличал (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каличал (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Каличал (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику